Edge, mot anglais signifiant « bord », « arête » ou « fil d'une lame », peut référer à :

Jeu vidéo 

 , un magazine britannique traitant des jeux vidéo ;
 Edge Entertainment, un éditeur de jeux de société et de jeux de rôle franco-espagnol ;
 , un jeu vidéo sorti en 2008 ;
 Edge, un jeu vidéo sorti en 2011 ;
 Edge, un personnage du jeu vidéo Rival Schools ;
 Edge peut également évoquer les systèmes d’arcade dénommés RingEdge et RingEdge 2 et fabriqué par Sega.

Internet et télécommunications 

 , une norme pour téléphone mobile, évolution du GPRS, selon la liste des sigles de la téléphonie mobile ;
 EDGE, une partie du serveur de messagerie électronique de Microsoft, il assume notamment le rôle de relais SMTP () ;
 Edge, un navigateur web développé par Microsoft pour Windows 10, iOS et Android ;
 Ubuntu Edge, un projet de téléphone portable annoncé en 2013, abandonné la même année, qui aurait eu Ubuntu Touch comme système d'exploitation.

Pseudonyme 

 , un lutteur professionnel de la World Wrestling Entertainment ;
 , le pseudonyme du guitariste du groupe de rock irlandais U2, David Howell Evans ;
 Edge, un rappeur français.

Patronyme 

 Graeme Edge (1941-2021), un batteur britannique ;
 William Edge ( baronnet, 1880-1948), un homme politique et homme d'affaires britannique.

Cinéma 

 Edge, film britannique de  sorti en 2010 ;
 , film américain de Shane Black sorti en 2015.

Autres 

 , un véhicule de type SUV, lancé en 2006 ;
 The Edge Software, un label concernant le logiciel, créé par Softek Software International ;
 The Edge (Beyrouth), un gratte-ciel ;
 , une mouvance minoritaire issue du mouvement skinhead où les adeptes s'engagent personnellement à suivre un style de vie visant à conserver une clarté d'esprit ;
 Edge (Evolutionary Distinct and Globally Endangered), un programme mondial pour la préservation des espèces animales menacées présentant des qualités évolutives uniques.